Teves ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Teves (1868–1953), deutscher Unternehmer
 Josh Teves (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Margarito Teves (* 1943), philippinischer Politiker und Manager

Teves ist die Abkürzung für:
 Televisora Venezolana Social (auch: TVes) – ein venezolanischer Fernsehsender

TeVeS steht für
 Tensor-Vektor-Skalar-Gravitationstheorie

Siehe auch:
 Tewes
 Tevez

TEVES